A 2005–2006-os UEFA-kupa az UEFA-kupa 35. szezonja volt. A kupát a spanyol Sevilla nyerte, miután a döntőben az angol Middlesbrough-t győzték le 4–0-ra. Ez volt a csapat első győzelme európai kiírásokban, valamint ez volt a Middlesbrough első szereplése európai kupadöntőben. A döntőt Eindhovenben Hollandiában rendezték a Philips Stadionban Herbert Fandel vezetésével. A Sevilla a következő szezonban megvédte címét.

Selejtezők

Első selejtezőkör

!colspan="5"|Déli-mediterrán régió
|-

|-
!colspan="5"|Közép-keleti régió
|-

|-
!colspan="5"|Északi régió
|-

|}

Második selejtezőkör

!colspan="5"|Déli-mediterrán régió
|-

|-
!colspan="5"|Közép-keleti régió
|-

|-
!colspan="5"|Északi régió
|-

|}

Első kör

|}

Csoportkör

A csoportkörből a csoportok első három helyezettje, összesen 24 csapat jutott a következő fordulóba, ahol hozzájuk csatlakozott az UEFA-bajnokok ligája csoportkörének nyolc, harmadik helyezett csapata.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

A 16 közé jutásért 

|}

Nyolcaddöntők

|}

Negyeddöntők

|}

Elődöntők

|}

Döntő

Kapcsolódó szócikkek 
 2005–2006-os UEFA-bajnokok ligája
 2005-ös Intertotó-kupa

További információk 

 UEFA.com
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa